Paolo Signorelli – calciatore
 Paolo Signorelli – politico
 Paolo Signorelli – chitarrista degli Orazero